David Edwards peut désigner :
 David Edwards (1961-), professeur franco-américain de génie biomédical ;
 David Edwards (1986-), un footballeur gallois ;
 David Edwards, (1993-), coureur cycliste australien ;
 David Edwards (1997-), un footballeur américain (football américain).